DART se puede referir a los siguientes términos:

Astronáutica

Misión espacial 
 DART, misión espacial de la NASA destinada a probar un método de defensa planetaria contra objetos próximos a la Tierra (NEO);

Satélite artificial 
 DART (satélite artificial), satélite artificial de la NASA diseñado para desarrollar y demostrar capacidades de navegación y encuentro autónomas en naves no tripuladas;

Computación 

 Dart, lenguaje de programación de código abierto, desarrollado por Google;

Otros usos 

 Dallas Area Rapid Transit.
 Dublin Area Rapid Transit.
 Rolls Royce Dart, un motor turbohélice británico.
 DART (Munición), munición guiada.

Siglas